Фурше́т — сніданок, обід, вечеря навстоячки із самообслуговуванням; шведський стіл.
 «А ля фуршет» — на швидку руку, без тривалих приготувань, навстоячки (про сніданок, вечерю).
 Фуршет — торгівельна мережа

Див. також 
 Культура Швеції